JKU steht für:
 JKU FC, sansibarischer Fußballverein
 Johannes Kepler Universität Linz
 Jeep Wrangler JKU, siehe Jeep Wrangler #Wrangler JK Unlimited

jku steht für:
 Labir (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Bauchi, Nigeria

Abkürzung